Amitsorsuup Tasia bezeichnet:
 Amitsorsuup Tasia (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsorsuup Tasia (See, Upernavik), See im Distrikt Upernavik, Grönland